Władysław Kwiatkowski (zm. 1929) – polski polityk, działacz ludowy, poseł na Sejm Ustawodawczy
 Władysław Kwiatkowski (1879–1954) – polski duchowny katolicki, zmartwychwstaniec, rektor Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie 
 Władysław Kwiatkowski (1885–1961) – polski samorządowiec, związany z Kaliszem, działacz Polskiej Partii Socjalistycznej
 Władysław Kwiatkowski (1886–1970) – polski działacz PPS, zesłaniec
 Władysław Kwiatkowski (1903–1984) – polski nauczyciel, bibliofil, społecznik kaliski
 Władysław Kwiatkowski (1907–1968) – polski duchowny katolicki, historyk Kościoła i archiwista
 Władysław Kwiatkowski (1921–1951), działacz NSZ
 Władysław Kwiatkowski (1930-2004) – polski historyk literatury francuskiej, wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego